

Лонгвуд — місто, штат Флорида
 Лонгвуд — місто, штат Вісконсин